Maidens kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 The Maidens, klippor, Nordirland, 
 Maidens (ort i Storbritannien), Skottland, South Ayrshire, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar